In 1911/12 werd het veertiende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Karlsruher FV werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel.

De club versloeg Cölner BC 01 en SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau en kwam in de finale tegenover Holstein Kiel te staan, een heruitgave van de finale van twee jaar eerder. Deze keer was het echter Kiel dat de landstitel mee naar huis naam.

In de Nordkreis werd Frankfurter FV Amicitia uitgesloten omdat toeschouwers van de club een speler van Hanau afranselden bij een wedstrijd.

Eindronde

Südkreis
Door de degradatie fuseerde Alemannia Karlsruhe na dit seizoen met Phönix Karlsruhe.

Nordkreis

Ostkreis

Westkreis

Finaleronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1911/12